Corporació Financera Internacional, institució internacional pertanyent al Banc Mundial
 Comité Français Interfédéral, organisme antecessor de la Federació Francesa de Futbol
 Canal France International, agència de cooperació francesa per al desenvolupament dels mitjans de comunicació
 Center for Inquiry, organització sense ànim de lucre estatunidenca per al foment de l'interès en les ciències i pseudociències
 CFI International (del nom en anglès de Cycling Federation of India), antic nom del Tour de l'Índia de ciclisme
 Certificat de formació instrumental, títol de nivell bàsic expedit per les Escoles d'adults